Натуральне число 1771
 1771 рік до нашої ери
 1771 рік нашої ери